La Sonata para piano n.º 22 en Fa mayor, Op. 54 de Ludwig van Beethoven fue compuesta en su mayor parte en la primavera de 1804. Los bocetos que han quedado del segundo movimiento se pueden fechar en mayo/junio de 1804.

Carácter, gama tonal y falta de dedicatoria 

Según Joachim Kaiser, la posición de la sonata entre la sonata Waldstein y la Appassionata significó repetidamente que el rango de esta "sonata exigente en dos movimientos" debía enfatizarse porque fue superada por estas "obras cumbre de la música occidental". Sin embargo, es una obra de Beethoven plenamente válida, pero difícilmente corresponde a "la imagen cliché de los que conocen a Beethoven superficialmente". Se mantiene alejada de "todo titanismo y heroísmo, toda violencia retórica". 

Con dos movimientos y una duración relativamente corta de 12 minutos, formalmente es una sonata menor o sonatina de Beethoven.

La edición original apareció en abril de 1806 —sin dedicatoria— en el Comptoir de Arte e Industria de Viena.

Llama la atención que, a diferencia de otras obras para piano de la época, la sonata fue escrita para un instrumento de sólo 5 octavas.  Ese instrumento, sin embargo, fue propiedad de Therese von Zandt, y más tarde lo usó su hijo, el compositor Norbert Burgmüller ("un viejo piano de cola de cinco octavas, el instrumento escuálido que su madre había aprendido a tocar").  Si se sigue la tesis del investigador de Beethoven Klaus Martin Kopitz, según la cual Therese von Zandt fue la amante de Beethoven durante "siete meses completos" en 1803/04,  esto también explica por qué la obra apareció sin dedicatoria ya que Therese se casó en 1805, un año antes de la publicación de la sonata.

Estructura

Primer movimiento 
En Tempo d'un Menuetto; Fa mayor; 3/4 de tiempo. Forma de minueto de cinco partes; 154 compases

El primer movimiento, a un ritmo más lento, contiene dos temas que se alternan. El esquema de cinco partes es ABABA .

El primer tema se desarrolla a partir de un único motivo que aparece en el primer compás, con ritmo punteado. Abarca 24 compases hasta que comienza el segundo tema. También aparece al principio en fa mayor y se basa en un movimiento de tresillo, pero sorprendentemente modula a La bemol mayor. El primer tema se alcanza de nuevo en Fa menor, ahora rodeado de adornos. El segundo tema vuelve a aparecer, aunque solo dura 12 compases. Sigue otra variación del primer tema, que culmina en un episodio de trino de cuatro compases. Lo que sigue es una coda en el punto del pedal. Poco antes del final, un fortissimo quiere sorprender al oyente antes de que la dinámica se hunda de nuevo en pianissimo.

Segundo movimiento 
Alegretto; Fa mayor; 2/4 de tiempo. Forma de dos partes con coda; 188 compases.

El tempo más rápido del segundo movimiento recuerda en su forma al final de la sonata , y en su carácter al final de la sonata Op. 26. El infatigable movimiento de semicorcheas del movimiento hace que parezca un perpetuum mobile. El único temaaparece en los dos primeros compases, se desarrolla en diferentes tonalidades y termina en una stretta con un clímax final triunfante. ("Piú Allegro").

Bibliografía 

 Joachim Kaiser : Las 32 sonatas para piano de Beethoven y sus intérpretes . S. Fischer Verlag, Fráncfort del Meno 1975, ISBN 978-3-10-038601-4
 Harold Craxton, Donald Francis Tovey : Sonata para piano en fa, op. 54: No. 22 Junta asociada de las Royal Schools of Music, Londres 1989, ISBN 978-1-85472-029-0 (inglés)
 Klaus Martin Kopitz, el compositor de Düsseldorf Norbert Burgmüller . Una vida entre Beethoven - Spohr - Mendelssohn, Colonia 1998, ISBN 978-3980593168
 Siegfried Mauser : Sonatas para piano de Beethoven. Una guía de trabajo musical . 2. edición. Verlag CHBeck, Múnich 2008, ISBN 978-3-406-57572-3
 Kurt Dorfmüller, Norbert Gertsch, Julia Ronge (eds. ): Ludwing van Beethoven. Catálogo temático-bibliográfico razonado . Henle, Múnich 2014, volumen 1, página 293 y sig.

Referencias 

Música en 1804
Sonatas para piano de Ludwig van Beethoven